Ndolo peut être :
 Aéroport de Ndolo, aéroport de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo ;
 Ndolo, langue bantoue de la République démocratique du Congo.